Конрад II (Konrad II, Conrad II) може да се отнася за:

 Конрад II (990–1039), император на Свещената Римска империя (1027–1039)
 Конрад II Млади, маркграф на Горна Бургундия (Трансюрания) (866–876)
 Конрад II Млади (1003–1039), херцог на Каринтия (1036–1039)
 Конрад II Детето (1052– 1055), херцог на Бавария (1054–1055)
 Конрад II (1074–1101), крал на Италия, римско-немски крал (1087–1098)
 Конрад II († 1143), вторият господар на Вюртемберг (1110–1143)
 Конрад II (1106–1136), граф на Люксембург (1131–1136)
 Конрад II Ото (1136/41-1191), херцог на Бохемия
 Конрад II (1172–1196), херцог на Ротенбург (1189–1191)
 Конрад II фон Бабенберг (1115–1168), архиепископ на Залцбург
 Конрад II (1228–1254), крал на Йерусалим (1228–1254)